Шмидт-Нильсен  — фамилия. Известные носители:

  (1918—2015) — американский физиолог датского происхождения, первая женщина-президент Американского физиологического общества.
 Шмидт-Нильсен, Йоханне (род. 1997) — датский левый политик.
 Шмидт-Нильсен, Кнут (1915—2007) — норвежский и американский биолог, специалист в области сравнительной физиологии животных.